Ива́н Ша́мшев: Шамшев, Иван Иванович (1819—1892) — генерал от от кавалерии Русской Императорской армии, начальник отдельной Донской казачьей дивизии.
 Шамшев, Иван Карпович (1783—?) — генерал-майор Русской Императорской армии, командир Донского казачьего Шамшева полка, георгиевский кавалер.